Temple kan syfta på: 

 Temple (släkt) – en släkt
 Temple (frukt) – en citrusfrukt

Geografi

Storbritannien 

 Temple, London  – ett distrikt i London, England
 Temple (tunnelbanestation)

USA 

 Temple, Georgia, ort, Carroll County, 
 Temple, Oklahoma, ort, Cotton County, 
 Temple, Texas, ort, Bell County, 
 Draughon-Miller Central Texas Regional Airport, flygplats i Temple Texas 
 Temple, Maine, ort, Franklin County, 
 Temple, New Hampshire, ort, Hillsborough County, 
 Temple, Pennsylvania, ort, Berks County,